Ел Лимонар има више значења:

 Ел Лимонар (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимонар (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимонар (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимонар (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимонар (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимонар (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Лимонар (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Лимонар (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Лимонар (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лимонар (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лимонар (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лимонар (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лимонар (Чочола), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Лимонар (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Лимонар (Уман), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику